Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2012 de l’Open d'Australie qui est disputé du 16 au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi 
 Venus Williams, ancienne numéro un mondiale, qui se bat toujours contre sa maladie auto-immune rare, déclare forfait pour le tournoi, ile est remplacée de la Luxembourgeoise Mandy Minella.
 Andrea Petkovic,  mondiale, déclare forfait pour le tournoi, ile est remplacée de la Biélorusse Olga Govortsova.
 Kim Clijsters, blessée à la cuisse à Brisbane, Serena Williams, blessée à la cheville à Brisbane et Caroline Wozniacki, douleurs au poignet, sont d'abord jugées incertaines pour le tournoi avant d'annoncer leur participation.
 En atteignant la finale, Victoria Azarenka, Petra Kvitová et Maria Sharapova peuvent devenir  mondiale. Le moindre point perdu par Caroline Wozniacki lui en coûterait sa première place ; c'est d'ailleurs ce qui lui arrive après sa défaite en quart de finale.
 Kim Clijsters, l'une des favorites du public, joue son dernier Open d'Australie.

Pendant le tournoi 
 La tenante du titre, Kim Clijsters, ainsi que la finaliste de l'édition 2011, Li Na,  se retrouvent dès les huitièmes de finale. La Belge mène 5 victoires à 2 dans leurs confrontations. Lors de ce match, Kim Clijsters sauve 4 balles de match dans le deuxième set, qu'elle gagne avant de prendre l'ascendant dans le set final (4-6, 7-6, 6-4).
 Les 4 premières têtes de série jouent les quarts de finale.  
 Victoria Azarenka remporte son premier tournoi du Grand Chelem et devient pour la première fois  mondiale au classement WTA en détrônant Caroline Wozniacki.

Primes et points (dollars australiens)

Parcours

Points des têtes de série

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

2012
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 2012
Tennis en janvier 2012